The Hermit – film del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
 The Hermit – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Hermit – film del 1914 diretto da Tom Ricketts
 The Hermit – film del 2013 diretto da R.R. Gee